Batman and Robin steht für:

 Batman and Robin (1949), eine Comicfilmserie
 Batman and Robin (Album), Studioalbum von „The Sensational Guitars of Dan and Dale“ (1966)
 The Adventures of Batman and Robin (1992–1999; auch unter anderen Titeln), eine Zeichentrickserie
 Batman and Robin: The Chiller (1998–2007), eine Achterbahn
 Batman and Robin (Comic) (seit 2009), eine Comicreihe

Siehe auch:
 Batman
 Robin (Batman)
 Batman und Robin (1943), eine Comicfilmserie
 Batman & Robin (1997), eine Comicverfilmung